Хакім (حكيم, "мудрець", "той, що вирішує", "суддя") — знавець звичаєвого права , до якого зверталися для вирішення різних правових питань, правитель округу. 

Частина імені:

 Аль-Хакім Аль-Хакім бі Амріллах або повністю Абу-Алі Мансур аль-Хакім бі-амрі-Алла — ісмаїлітський халіф із династії Фатімідів . Правив у 996—1021 рр. 
 Аль-Хакім I Абу-ль-Аббас Ахмед ібн Хасан ібн Абу Бакр аль-Хакім бімріллах (? — 1302 ) — другий аббасидський халіф Каїра. 
 Тауфік аль-Хакім (توفيق الحكيم, Tawfiq(k) el-Hakim (9 жовтня 1898 — 26 липня 1987 ) — єгипетський драматург і письменник.

Також:

 Аль-Хакім — сорок восьме з 99 імен Аллаха (Коран: (2:129), (31:27), (66:2))